Saint-Seurin ist Namensbestandteil folgender französischer Gemeinden:
 Saint-Seurin-sur-l’Isle im Département Gironde
 Saint-Seurin-de-Cadourne im Département Gironde
 Saint-Seurin-de-Cursac im Département Gironde
 Saint-Seurin-de-Palenne im Département Charente-Maritime
 Saint-Seurin-de-Bourg im Département Gironde
 Saint-Seurin-de-Prats im Département Dordogne
 Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet im Département Charente-Maritime